Die Abkürzung IISS steht für
 International Institute for Strategic Studies, ein britisches Forschungsinstitut in London
 Istituto Italiano per gli Studi Storici, ein italienisches Forschungsinstitut in Neapel

IISS